Kovačević (), Covacevici:
 Darko Kovačević
 Vladimir "Vladica” Kovačević
 Dușan Covacevici

Vezi și 
 Covăcița
 Covaci
 Covaciu

Nume de familie slave
Nume de familie ocupaționale